Valeč (deutsch Waltsch) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Valeč v Čechách, Gemeinde im Okres Karlovy Vary (Böhmen)
Valeč u Hrotovic, Gemeinde im Okres Třebíč (Mähren)